Interlingue, llengua artificial creada per Edgar von Wahl.
 Occident, terme que s'utilitza històricament per significar el conjunt de cultures contraposades a les d'Orient.